Шанхайский экспресс:

 Шанхайский экспресс — американский фильм 1932 года.
 Экспресс миллионеров или Шанхайский экспресс — гонконгский фильм 1986 года.